Маргари́та Влади́мировна Не́стерова () — российская кёрлингистка, тренер по кёрлингу.

Заслуженный тренер России (кёрлинг). Тренер паралимпийской сборной России по кёрлингу на колясках.

Окончила Университет физкультуры и спорта имени П. Ф. Лесгафта.

Работает тренером отделения кёрлинга на колясках среди лиц с ПОДА Спортивной школы олимпийского резерва «Москвич» (Москва). В числе учеников — призёры Паралимпийских игр, чемпионы и призёры чемпионатов мира и России.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты России
Тренеры по кёрлингу России
Выпускники Университета имени Лесгафта